L'ensemble paroissial de Saint-Jean-de-Losne, usuellement abrégé en paroisse de Saint-Jean-de-Losne est l'un des 6 ensembles du secteur pastoral de La Plaine, et des 63 du diocèse de Dijon. Son siège est la Maison Pastorale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Losne, située au 11 place des Remparts.

Hagiotoponymie 

L'ensemble paroissial tient son nom du chef-lieu, Saint-Jean-de-Losne, tenant elle-même le sien de Saint-Jean augmenté de celui de la commune voisine de Losne, ancien bourg abbatial.

Le toponyme Losne vient de lône, désignant un bras mort de rivière.

Organisation 

L'ensemble paroissial s'étend sur 9 communes (8 anciennes paroisses). Son siège est la Maison Pastorale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Losne, située au 11 place des Remparts. Le culte est rendu, de manière rotative, dans chacune des 8 églises de la circonscription.

Personnel pastoral 

L'ensemble paroissial est desservie par un curé in solidum, jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyé par un prêtre coopérateur, jouissant des pouvoirs vicariaux, et une équipe d'animation composée de laïcs.

Notes et références

Voir aussi 
Saint-Jean-de-Losne
Diocèse de Dijon
Province ecclésiastique de Dijon

Saint-Jean-de-Losne